Le Persan () est une pièce de théâtre latine de Plaute.
 Le Persan est un roman russe d'Alexandre Ilitchevski.
 Le Persan était le surnom donné par les Parisiens à Mahomed Ismaël-Khan (vers 1786-1868).